Медичний центр «Відродження» — регіональний медичний центр, який здійснює лікування алкоголізму та інших форм хімічних та нехімічних залежностей.

Історія 

З 1987 року здійснює медичну практику з наркології, психіатрії, психотерапії, медичної психології, народної і нетрадиційної медицини. Як основний метод лікування алкогольної залежності у центрі «Відродження» застосовується метод емоційно-стресової терапії О. Р. Довженка, впровадження якого проводилось під особистим керівництвом Олександра Романовича Довженка. Широко використовується різні медикаментозні методи лікування алкогольної залежності.

Засновник регіонального медичного центру — Київська регіональна організація «Відродження». У грудні 2001 року регіональний медичний центр виділений зі складу Київської регіональної організації «Відродження» і зареєстрований як самостійна господарська лікувально-профілактична установа.

Спеціалізація 

 Лікування алкоголізму
 Лікування тютюнопаління
 Лікування різних форм хімічних, харчової (ожиріння) та нехімічної (гемблінг) залежностей
 Лікування розладів психіки і поведінки
 Організація наркологічної, психіатричної і психотерапевтичної допомоги
 Здійснення невідкладної медичної допомоги
 Клінична діагностика основних показників організму неінвазивним методом
 Реабілітація хворих і інвалідів

Структура 

У структурі медичного центру «Відродження» діють:
 профільні територіальні відділення (дублікати Ліцензії на право здійснення медичної практики по вказаному місцю проведення наявні)
 і консультативні пункти, які здійснюють безпосередню роботу з людьми за місцем проживання.

Медична допомога надається впродовж всього життя і гарантована у всіх відділеннях, у тому числі і в медичних установах у Росії, що не входять у структуру «Відродження».

Лікарський склад 

У центрі працюють 8 лікарів, 12 соціальних працівників і більше 20 волонтерів. Звання заслуженого лікаря України удостоєні два лікаря, три лікаря — кандидати медичних наук, три лікарі мають вищу і три першу кваліфікаційну категорію. Всі лікарі центру мають статус довіреного лікаря.

Досягнення 
 Метод Довженка, що застосовується при лікуванні хворих у центрі дає, за різними джерелами, від 62 до 85 відсотків позитивних результатів.

Див. також 
 Алкоголізм

Виноски

Посилання 
 

Медичні центри в Україні
Реабілітація наркозалежних